Георг Фри́дрих Карл Ге́нрих Биддер (; 1810—1894) — российский физиолог и анатом немецко-балтийского происхождения, профессор и ректор Императорского Дерптского университета, член-корреспондент (1857) и почётный член (1884) Петербургской Академии наук.

Биография 
Родился  года в семье управляющего имением Треппенгоф в Валкском уезде Лифляндской губернии (ныне село Трапене Смилтенского края Латвии). Проучившись три года в частной школе в Риге и окончив затем гимназию в Митаве, он в течение шести лет обучался на медицинском факультете Дерптского университета. Получив в 1834 году в нём степень доктора медицины, изучал анатомию в Берлинском университете у выдающихся немецких анатомов Иоганна Мюллера и Фридриха Хенле. Закончив академический год, вернулся в Дерптский университет, где получил место проректора и в 1836 году — экстраординарного профессора анатомии. В 1842 году он стал ординарным профессором анатомии Дерптского университета, а в 1843 году заменил на кафедре физиологии и патологии Альфреда Фолькмана.

С 1857 по 1864 годы Биддер был ректором университета. В 1869 году вышел в отставку заслуженным профессором. В 1879 году был удостоен Петербургской академией наук золотой медали Бэра.

У Биддера было два сына, один из которых стал известным акушером в Санкт-Петербурге, а второй — врачом общей практики.

Умер утром  года в Юрьеве.

Именем Биддера названы две анатомические структуры:
 Ганглий Биддера: ганглий, расположенный в нижней части перегородки предсердия (иногда называемый вентрикулярным ганглием);
 Орган Биддера: сферический, коричневого цвета, репродуктивный орган самцов жаб.

Им были выполнены важные исследования симпатической нервной системы (совместно с А. Фолькманом), а также спинного мозга (совместно со своим учеником Карлом Купфером).

Исследование желудочного сока и метаболизма 
 
Книга «Пищеварительные соки и обмен веществ» содержит итоги многолетней, совместной с химиком Карлом Шмидтом, работы. На титульном листе книги написано на немецком языке: «Die Verdauungssaefte und der Stoffwechsel. Eine physiologisch-chemische Untersuchung von Dr. F. Bidder und Dr. C. Schmidt Proffesoren in Dorpat. Mit fünf Tafeln graphischer Darstellungen. Mitau und Leipzig, G.A. Reyher`s Verlagsbuchhandlungen. 1852».

Примечания

Литература 
 
 
 Ludwig Stieda Bidder, Friedrich. Band 46 — Leipzig, 1902. — S. 538—540.
 Bing F. C. Friedrich Bidder (1810—1894) and Carl Schmidt (1822—1984). A Biografical sketch // The Journal of Nutrition.

Ссылки 
 
 

Физиологи Российской империи
Почётные члены Петербургской академии наук
Ректоры Императорского Дерптского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Лауреаты премии имени К. Бэра
Похороненные на кладбище Раади